Gorgen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gorgen, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (16,2 ha)
Gorgen, Östergötland, sjö i Mjölby kommun,  (1,1 ha)
Gorgen (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun, 
Gorgen (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn